Луїза (округ, Айова)
 Луїза (округ, Вірджинія)